Winsaberg heißen:
 Winsaberg (Gemeinde Rohr), Ortslage von Rohr im Gebirge, Niederösterreich
 Winsaberg (Gutensteiner Alpen), 1009 m, Berg zwischen Piesting- und Schwarzatal, Niederösterreich